Senén es un nombre propio masculino que hace referencia a varios artículos:

Personas
Abdón y Senén, reconocidos santos por la Iglesia católica y la anglicana.
Senén Bernárdez, farmacéutico y político galleguista español.
Senén Mesa, ciclista español.
Senén Mosquera, exfutbolista colombiano.
Senén Niño, político y docente colombiano.
Senén Orlando Pupo, poeta cubano.
Senén Suárez, compositor y escritor cubano.
Senén Vila, pintor barroco español.
Senén Villanueva Puente, escritor y músico español. 
Hermano Sennen, botánico francés.

Nombres masculinos